Bali, najzapadniji otok Maloga sundajskog otočja (Indonezija)
 Bali (pokrajina), indonezijska pokrajina